Oliver Sorg est un footballeur international allemand, né le  à Engen. Il évolue au poste d'arrière droit avec le club allemand du FC Radolfzell.

Biographie

Palmarès 
Vierge

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international allemand
Joueur du SC Fribourg
Joueur du Hanovre 96
Joueur du 1. FC Nuremberg
Naissance en mai 1990
Naissance à Engen